jagodzianka – drożdżówka z jagodami
 jagodzianka – nalewka z jagód
 Jagodzianka – rzeka